Slovo river (angl. „řeka“) může označovat:

 River (Kent) – obec v Kentu ve Spojeném království
 River (píseň) – píseň Joni Mitchellové
 river (poker) – poslední vyložená karta v pokru

 jiný význam (rozcestníky)
 River Heights
 River Plate
 Riverdale
 Riverside
 Riverton

Související články 
 Rivera
 Rivers (rozcestník)
 Seznam článků s názvem začínajícím na „River“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „River“

Externí odkazy